Ел Росиљо има више значења:

 Ел Росиљо, Ел Росиљо де Ариба (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росиљо (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росиљо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росиљо, Лас Куевас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росиљо (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Росиљо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росиљо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росиљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росиљо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику